Ardit Beqiri – ex calciatore albanese
 Elvin Beqiri – ex calciatore albanese
 Orjad Beqiri – calciatore albanese
 Rimi Beqiri – attore albanese naturalizzato italiano